La formula molecolare C6H10O7 può indicare:
 Acido glucuronico
 Acido galatturonico

Formule molecolari